Wacław Hulewicz (zm. przed 1680) – kasztelan bracławski, podkomorzy łucki, podsędek łucki, rotmistrz królewski
 Wacław Andrzej Nikodem Hulewicz (1891–1985) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, ziemianin, odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych

Przypisy